Ebes (plaats), een plaats in Hongarije
Verenigde Energiebedrijven van het Scheldeland, de voormalige naam van een van de bedrijven waaruit het energiebedrijf Electrabel is ontstaan.